Georg Späth (ur. 24 lutego 1981 w Oberstdorfie) – niemiecki skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata (2005) i drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (2006).

Przebieg kariery 
W 1993 wygrał klasyfikację generalną zawodów dla juniorów. Zadebiutował w kadrze narodowej w 1998 i przez kilka lat był zawodnikiem rezerwowym niemieckiej kadry skoczków narciarskich. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył w 2001 podczas zawodów w Salt Lake City. Po dobrym występie w swoim rodzimym mieście podczas Turnieju Czterech Skoczni w 2001, gdzie zajął 9. miejsce został zauważony przez ówczesnego trenera reprezentacji Niemiec Reinharda Heßa i od tamtej pory regularnie startował w najważniejszych zawodach. 

Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 2001.

W 2004 podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy zajął 4. miejsce (prowadził po dwóch seriach) a na mistrzostwach świata w Oberstdorfie 5. miejsce na skoczni normalnej. W 2004 zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Willingen (najwyższe w karierze). Ostatecznie sezon 2004/2005 zakończył na 11. pozycji.

Jedynym jego sukcesem w sezonie 2005/2006 było zajęcie 3. miejsca w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w lotach narciarskich na Kulm. Ostatecznie sezon 2005/2006 zakończył na 18. pozycji z dorobkiem 282 pkt.

Po trzech konkursach LGP 2008, gdy był liderem Turnieju Czterech Narodów doznał kontuzji (zerwanie więzadła), która uniemożliwiła mu starty w pozostałych konkursach LGP oraz w Pucharze Świata 2008/2009. Do treningów wrócił dopiero w czerwcu w 2009.

W drugiej serii mistrzostw świata w lotach w Planicy w 2004 ustanowił swój rekord życiowy 225 m.

Ostatnim międzynarodowym występem były konkursy rangi FIS Cup w Garmisch-Partenkirchen w marcu 2013.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Spätha na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 19. miejsce (K-120), 22. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 5. miejsce (K-90), 19. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 4. miejsce
 2005  Oberstdorf – srebrny medal (K-90), 5. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2004  Planica – 4. miejsce
 2006  Tauplitz – 22. miejsce
 2008  Oberstdorf – 30. miejsce
 Drużynowo
 2004  Planica – 4. miejsce
 2006  Tauplitz – brązowy medal
 2008  Oberstdorf – 4. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 23. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 9. miejsce
 Drużynowo
 1998  Sankt Moritz – złoty medal
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 51.
 sezon 2001/2002: 34.
 sezon 2002/2003: 32.
 sezon 2003/2004: 9.
 sezon 2004/2005: 11.
 sezon 2005/2006: 18.
 sezon 2006/2007: 69.
 sezon 2007/2008: 36.
 sezon 2009/2010: 54.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Garmisch-Partenkirchen – 1 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Willingen – 14 lutego 2004 (2. miejsce)
  Harrachov – 11 grudnia 2004 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 1 stycznia 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999 – 58.
 2001/2002 – 15.
 2002/2003 – 14.
 2003/2004 – 6.
 2004/2005 – 9.
 2005/2006 – 10.
 2007/2008 – 23.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 16.
 2002 – 68.
 2003 – 48.
 2004 – 7.
 2005 – 12.
 2006 – 25.
 2007 – 47.
 2008 – 25.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 54.
 2001 – 55.
 2002 – 35.
 2003 – 22.
 2004 – 23.
 2005 – 9. 
 2006 – 15.
 2007 – 10.
 2008 – 8.
 2009 – 20.
 2010 – 82.

Zwycięstwa w konkursach 
  Hinterzarten – 6 sierpnia 2006
  Hinterzarten – 26 lipca 2008

Miejsca na podium chronologicznie 
  Hinterzarten – 6 sierpnia 2006 (1. miejsce)
  Courchevel – 14 sierpnia 2007 (3. miejsce)
  Hinterzarten – 26 lipca 2008 (1. miejsce)
  Courchevel – 3 sierpnia 2008 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 8.
 2007 – 8.
 2008 – 22.
 2009 – 29.
 2010 – 41.

Inne 
 2005 – złoty medal w letnich mistrzostwach Niemiec

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Georga Spätha

Bibliografia 
 
 

Niemieccy olimpijczycy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1981
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Ludzie urodzeni w Oberstdorfie